NGC 4113 = NGC 4122 ist eine spiralförmige und wechselwirkende Radiogalaxie vom Hubble-Typ SBab im Sternbild Coma Berenices am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 356 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 55.000 Lj.
Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien IC 2993, IC 3001, IC 3002, IC 3003.

Das Objekt wurde am 3. April 1831 von John Herschel entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie
Radiogalaxie
Wechselwirkende Galaxien